tercja (interwał) – interwał w muzyce
 tercja (akustyka) – interwał w akustyce
 tercja (hokej) – część gry lub część pola gry w hokeju na lodzie
 tercja – w drukarstwie stopień czcionki (jej wielkość), wynoszący 16 punktów; czcionka dwa razy mniejsza to petit, a dwa razy większa to dwutercja
 tercja (czas) – jednostka czasu odpowiadająca sześćdziesiątej części sekundy
 tercja kątowa – jednostka miary kąta płaskiego odpowiadająca sześćdziesiątej części sekundy kątowej
 tercja (geografia) – jednostka geograficzna, sześćdziesiąta część sekundy geograficznej
 tercja (automatyka) – pasmo częstotliwości pomiędzy częstotliwościami, których stosunek równa się pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Trzy kolejne tercje stanowią oktawę.

en:Third
it:Third